Греческое вторжение в Фессалию () начинается 2 февраля, соответственно 21 января по старому стилю 1878 года. Греческие военизированные формирования входят в Османскую Фессалию по наущению греческого правительства после того, как Российская императорская армия достигает Эдирне в ходе русско-турецкой войны за болгарская независимость, тем самым угрожая Константинополю.

С началом русско-турецкой войны в 1877 г. Греция по совету Великобритании приняла нейтралитет в ходе «большой игры». После битвы при Арабконаке и вступления Российской императорской армии в Софию в самом начале 1878 года стало ясно, что Османская империя, поддерживаемая Великобританией, проигрывает войну. Русские на Via Militaris. В то время греческая политическая элита запаниковала в связи с надвигающимся восстановлением Болгарии, что положит конец «великой идее». 

В начале 1878 года греческий король Георг I заставил до того безразличное греческое правительство уйти в отставку, и к власти пришел новый премьер-министр Александрос Кумундурос. 2 февраля 1878 года новое греческое правительство объявило, что греческая армия вошла в Османскую империю без объявления войны. Однако два греческих военизированных отряда, вторгшихся в Фессалию, были немедленно разбиты местными османскими силами, и для установления временного перемирия потребовалось вмешательство английских консулов ​​Блуда и Мерлина.  

Несмотря на военное поражение, Греция оказалась в выгодном положении из-за потери Османской империи и британского покровительства. Греческая дипломатия сумела воспользоваться Берлинским конгрессом, где все «подцепили что-то» от Османской империи, а благодаря английской дипломатии в результате Константинопольской конвенции приобрела фессалийскую равнину с Артой, увеличив территории Греческого королевство на 13 395 кв. км. из чрезвычайно плодородной фессалийской равнины с населением около 300 000 человек. Это приобретение оказалось чрезвычайно ценным, ведь благодаря ему Греция смогла присоединиться к последующей «битве за Македонию».

См. также 
 Конференция на Поросе
 Первая греко-турецкая война

Примечания 

Конфликты 1878 года
Новейшая история Греции
Военная история Османской империи
Фессалия